Pessoas
Gotthold Ephraim Lessing (1729-1781) - poeta, dramaturgo, filósofo e crítico de arte alemão.
Christian Friedrich Lessing (1809-1862) - médico e botânico alemão.
Norman Lessing (1911-2001) - roteirista, produtor, dramaturgo, enxadrista estadunidense.
Doris Lessing (1919-2013) - escritora britânica.

Outros
7425 Lessing (asteroide)